Полыневые ()  подтриба трибы  семейства .

Роды 
По данным National Center for Biotechnological Information, в подтрибу входят следующие роды:

Примечания